Амплијасион Нуево Тампико има више значења:

 Амплијасион Нуево Тампико (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Амплијасион Нуево Тампико, Лас Бодегас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику